Grabów nad Pilicą – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie kozienickim, w gminie Grabów nad Pilicą
 Grabów nad Pilicą – gmina wiejska położona w powiecie kozienickim w województwie mazowieckim
 Grabów nad Pilicą – przystanek kolejowy w Grabowie nad Pilicą, w gminie Grabów nad Pilicą, w powiecie kozienickim, w województwie mazowieckim
 Grabów n/Pilicą – dawna gromada w powiecie kozienickim w województwie kieleckim